Карлос Ровироса 2. Сексион има више значења:

 Карлос Ровироса 2. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос Ровироса 2. Сексион, Ла Костењита (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику